Die Saison 1998/99 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die fünfundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der FC Schüttorf. Absteiger bzw. Rückzügler waren die VG Alstertal-Harksheide, der Rumelner TV und der SV Altencelle.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VG Alstertal-Harksheide
 SV Altencelle
 VC Olympia Berlin
 Berliner TSC
 Eimsbütteler TV Hamburg
 FT Adler Kiel
 VfB Ludwigslust
 USC Münster
 Oldenburger TB
 USV Potsdam
 Rumelner TV
 FC Schüttorf 09
 SV Bayer Wuppertal II

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der  ASV Dachau. Absteigen mussten die SG Rodheim und der MTV Stuttgart.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 ASV Dachau
 Volleyball-Internat Frankfurt
 TSV Friedberg
 SV Lohhof
 SVC Nordhausen
 SC Ransbach-Baumbach
 SG Rodheim
 TG Rüsselsheim
 TSV Bad Saulgau
 MTV Stuttgart
 TSV Unterhaching

Tabelle

Weblinks 
 Dynamics Suhl Statistiken

1998 99
Volleyballsaison 1998/99